Double Vision („Doppeltsehen“) bezeichnet:

 Double Vision (Band), spanisches Eurodance-Duo
 Stephan Graf’s Double Vision, deutsche Bluesrock-Band
 Double Vision – Fünf Höllen bis zur Unsterblichkeit, taiwanischer Spielfilm 
 Double Vision (südamerikanische Band), Popgruppe aus Südamerika mit dem Tophit „Maori Love Song / Manu Rere“ aus den 70ern 
 Double Vision (Foreigner-Album), Album der Band Foreigner
 Double Vision (David-Sanborn-Album), Album des Musikers David Sanborn
 Double Vision (Filmreihe), US-amerikanische Pornofilmreihe